Agora (: αγορά, : אגורה) má vícero významů:

 Agora – shromaždiště uprostřed starověkého města, kde se odehrával veřejný život
 Izraelská agora – nižší měnová jednotka v Izraeli
 Agora (film) – španělský film z roku 2009
 Agora SA, polská mediální společnost
 Renault Agora – autobus, nyní označovaný Irisbus Citybus